Billionaire Boys Club (1987), een film uit 1987
 Billionaire Boys Club (2018), een film uit 2018
 Billionaire Boys Club (modemerk), een streetwearlabel van muzikant Pharrell Williams